een Metro (vervoermiddel)
 een type trein die grote agglomeraties verbindt (in Europa een Intercity geheten)
 Metroliner (trein): de naam van een voormalige sneltrein tussen Washington en New York
 de Fairchild Swearingen Metroliner, een type vliegtuig van vliegtuigbouwer Fairchild
 MCW Metroliner, een Britse bus
 Metro Liner (Los Angeles County), een snelbus in Los Angeles County